La selección de rugby 7 de Alemania  es el equipo nacional de la modalidad de rugby 7 (7 jugadores), a veces se denomina simplemente Alemania VII.

Reseña 

La selección alemana de juego reducido ha participado en algunas ediciones de la Serie Mundial y no ha clasificado aún al Mundial de Seven. A nivel continental, participa anualmente del Grand Prix, un circuito de seven organizado por Rugby Europe.

Palmarés 
 Challenger Series
 Seven de Viña del Mar (1): 2020
 Sevens Grand Prix Series (1): 2019
 Rugby Europe Sevens Trophy (1): 2011

Participación en copas

Copa del Mundo 

 Ciudad del Cabo 2022: 18º puesto

Serie Mundial 

 Serie Mundial 99-00: 22º puesto (0 pts)
 Serie Mundial 00-01: no participó
 Serie Mundial 01-02: no participó
 Serie Mundial 02-03: no participó
 Serie Mundial 03-04: 15º puesto (0 pts)
 Serie Mundial 04-05: no participó
 Serie Mundial 05-06: ?
 Serie Mundial 06-07: no participó
 Serie Mundial 07-08: no participó
 Serie Mundial 08-09: 17º puesto (0 pts)
 2009-10 al 2019-20: no participó
 Serie Mundial 20-21: 7º puesto (16 pts)
 Serie Mundial 21-22: 18º puesto (10 pts)

Challenger Series 

 Challenger Series 2020: 3° puesto
 Challenger Series 2022: 4° puesto

Juegos Mundiales 

 Duisburgo 2005: 8º puesto (último)

Torneo Preolímpico 

 Clasificatorio a Río 2016: semifinalista

Juegos Olímpicos 

 No ha clasificado

European Sevens 

 European Sevens Championship 2002: 3º puesto
 European Sevens Championship 2003: 4º puesto
 European Sevens Championship 2004: 16º puesto
 European Sevens Championship 2005: 6º puesto
 European Sevens Championship 2006: no participó
 European Sevens Championship 2007: 10º puesto
 European Sevens Championship 2008: 7º puesto
 European Sevens Championship 2009: 9º puesto
 European Sevens Championship 2010: no participó

European Sevens Series A 

 Sevens Grand Prix Series 2011: 1º puesto

Sevens Grand Prix Series 

 Sevens Grand Prix Series 2012: 12º puesto
 Sevens Grand Prix Series 2013: 10º puesto
 Sevens Grand Prix Series 2014: 10º puesto
 Sevens Grand Prix Series 2015: 4º puesto
 Sevens Grand Prix Series 2016: 6º puestoº puesto
 Sevens Grand Prix Series 2017: 5º puesto
 Sevens Grand Prix Series 2018: 4º puesto
 Sevens Grand Prix Series 2019: Campeón

Circuito Sudamericano 

 Circuito Sudamericano 2018: 6º puesto
 Circuito Sudamericano 2019: 5º puesto

Véase también 

 Deutscher Rugby-Verband
 Selección de rugby de Alemania
 Selección juvenil de rugby de Alemania
 Selección femenina de rugby de Alemania

Referencias

Enlaces externos 
 The Rugby Archive

Seleccion de rugby 7
Alemania
Rugby 7
Selecciones masculinas de rugby 7